Denoël ist der Familienname folgender Personen:

 Mathieu Denoël (* 1974), belgischer Herpetologe
 Robert Denoël (1902–1945), französischer Verleger

Denoël steht außerdem für
 Éditions Denoël, von Robert Denoël gegründetes Verlagshaus, das heute zu Éditions Gallimard gehört